Il existe plusieurs rue Berlioz en France :
Rue Berlioz dans le  de Marseille ;
Rue Berlioz dans le  de Paris.

 Voir aussi : Berlioz (homonymie)